Петар Стојчев може бити:
 Петар Стојчев, бугарски боксер
 Петар Стојчев, бугарски пливач
 Петар Стојчев, бугарски режисер